Horgoš () este o localitate în Districtul Banatul de Nord, Voivodina, Serbia.

Populație 
1961: 7.871
1971: 7.823
1981: 7.640
1991: 7.201
2002: 6.325

Localități din Voivodina